Дэнни Тэйлор (, , Плимут, Англия, Великобритания) — Британский, канадский и белорусский профессиональный хоккеист, играющий на позиции вратаря. В настоящее время выступает за клуб «Ингольштадт».

Биография 
Дэнни Тэйлор родился 28 апреля 1986 года в городе Плимут, Англия.

Имеет канадское, великобританское и белорусское гражданства.

Игровая карьера 
Тейлор был задрафтован 137-м в общем зачете командой OHL Guelph Storm в 2002 году. Он играл в сезоне 2002—2003 с командой CJHL Cumberland Grads. Тейлор сыграл свой сезон новичка OHL 2003—2004 в качестве второго ведущего вратаря шторма Адама Денниса. Тейлор выиграл чемпионат OHL в конце сезона. Он был задрафтован в седьмом раунде «Лос-Анджелес Кингз» в 221-м общем зачете драфта НХЛ 2004-05 годов. в сезоне 2004—2005 Тейлор разделил оборонительную ответственность сначала с Деннисом, а затем с Райаном Макдональдом, который был заменен на его место. В своем последнем сезоне OHL в 2005—2006 годах Тейлор играл за «Кингстон Фронтенакс», где он был явным вратарем первого выбора и в среднем набирал 57 очков в матчах регулярного чемпионата. В 2004 году был выбран 221-й в общем зачете на драфте НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

В сентябре 2006 года Тейлор подписал трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз». Он провел свой первый сезон в ECHL в 2006-07 годах, представляя целых три команды: Bakersfield Condors, Wheeling Nailers и Texas Wildcatters.

В сезоне 2007—2008 Тейлор играл в основном за «Манчестер Монаркс» АХЛ, где одержал 23 победы в регулярном чемпионате, 13 ничьих, пять ничьих в регулярном сезоне и два поражения. Он сыграл четыре нулевых матча. Тейлор был выбран игроком месяца АХЛ в январе 2008 года, а также был выбран игроком недели. Тейлор также сыграл свой первый матч в НХЛ в этом сезоне. Он дебютировал в НХЛ 29 марта 2008 года в матче против «Даллас Старз», когда вышел на замену в третьем периоде вместо Эрика Эрсберга. Тейлор пропустил два гола, и в итоге команда проиграла со счетом 7:2. Он также представлял команду ECHL «Reading Royals» в течение сезона, где Тейлор играл в основном в весеннем плей-оффе 2008 года.

В сезоне 2009—2010 подписал контракт с «Сиракьюз Кранч».

В сезоне 2009—2010 годов Тейлор подал заявку в команду АХЛ Сиракьюз Кранч через отбор, но пропустил девять матчей и перешел в команду ECHL Gwinnett Gladiators на оставшуюся часть сезона. Осенью 2010 года он посетил тренировочный лагерь «Коламбус Блю Джекетс» и подал заявку на контракт с НХЛ, который Тейлор так и не получил. Затем он подал заявку на место в команду Springfield Falcons, где Тейлор сыграл четыре матча, но покинул команду в ноябре после того, как пропустил контракт. Всего через несколько дней он подписал контракт, который охватывал оставшуюся часть сезона 2010—2011 с Гамбург Фризерс, играющими в Немецкой хоккейной лиге.

В конце осени Тейлор подал заявку на игру за команду АХЛ Провиденс Брюинз после посещения тренировочного лагеря команды. Примерно через неделю он перешел на пробу в «Cincinnati Cyclones» ECHL, Тейлор получил продление контракта с командой, но был отдан в аренду «Спрингфилд Фэлконс» на уровне лиги перед своей первой игрой. Тейлор сыграл десять матчей, но после возвращения к Cincinnati Cyclones он снова остался без единой игры за команду. Тогда Тейлор подписал контракт с командой АХЛ Abbotsford Heat на оставшуюся часть сезона 2011—2012 в декабре. В августе 2012 года он подписал с командой продление контракта на один год.

В сезоне 2018/19 Тэйлор защищал ворота так называемых сибиряков. Сыграл в 33 матчах.

С 2019 года играет за ХК Динамо Минск. В составе Динамо в сезоне 2019/20 Дэнни сыграл 20 матчей. До этого он уже играл в составе Динамо Минск в сезоне 2014—2015, который был одним из наиболее успешных в истории команды.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты Великобритании
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»